Konk kan syfta på:

 Konk – ett mått som används i typografi, se Konkordans (typografi)
 Konk (inspelningsstudio) – en inspelningstudio ägd av The Kinks
 Konk (musikalbum) – ett musikalbum från 2008 av The Kooks
 KOnK – ett norskt humormagasin
 Konk Lake – en sjö i Ontario